Western Canada Hockey League ist der Name mehrerer Eishockeyligen aus Nordamerika und bezeichnet:

 die von 1921 bis 1926 bestehende Profiliga Western Canada Hockey League, von 1925 bis 1926 als Western Hockey League geführt, Western Canada Hockey League (1921–1926)
 die von 1932 bis 1933 bestehende Minor League Western Canada Hockey League, Western Canada Hockey League (1932–1933)
 die seit 1966 bestehende Juniorenliga Western Hockey League, von 1968 bis 1978 als Western Canada Hockey League geführt